Il doppio del torneo di tennis Open Barletta 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Sebastián Prieto e Sergio Roitman che hanno battuto in finale Massimo Bertolini e Giorgio Galimberti 6-3, 3-6, 6-3.

Teste di serie 

 Tom Vanhoudt /  Myles Wakefield (quarti di finale)
 Sebastián Prieto /  Sergio Roitman (Campioni)

 Álex López Morón /  Andrés Schneiter (semifinali)
 Juan Ignacio Carrasco /  Albert Portas (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Open Barletta 2003